Faragó, régi magyar családnév
 Faragó (románul: Fărăgău) település Maros megyében (Románia)